Koppe (v. althochdt. choph „Trinkschale“, „Hirnschale“) bezeichnet:

 Koppe (Fisch) bzw. Groppe, Kaulkopf, Rotzkopf, Westgroppe, kleiner Süßwasserfisch
 Koppe (Gattung), Gattung aus der Familie der Feldspinnen (Liocranidae)

Koppe heißen folgende geographische Objekte:

 Schneekoppe, Sněžka (1603,2 m), höchster Berg im Riesengebirge zwischen Karpacz, Polen, und Pec pod Sněžkou, Tschechien
 Koppe (Niedere Tauern) (1527 m), Vorgipfel des Pleschaitz in den Wölzer Tauern respektive Murbergen, Steiermark
 Schwarze Koppe, Czarna Kopa, Svorová hora (1410,6 m), im Riesengebirge zwischen Karpacz, Polen, und Pec pod Sněžkou, Tschechien
 Kleine Koppe, Kopa (1377,4 m), Nebenkuppe der Schneekoppe (Sněžka) im Riesengebirge, Grenze Polen und Tschechien
 Sušina, Dürre Koppe (1321,2 m), im Glatzer Schneegebirge bei Hynčice pod Sušinou, Region Olomoucký, Tschechien
 Grüne Koppe, Wysoka Kopa (1126 m), im Isergebirge zwischen Szklarska Poręba und Swieradow-Zdroj, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Rusová (Erzgebirge), Reischdorfer Koppe (856,8 m), im Erzgebirge bei Volyně (Výsluní), Region Ústecký, Tschechien
 Šibeniční vrch, Triebischler Koppe (810 m), im Erzgebirge bei Třebíška (Výsluní), Region Ústecký, Tschechien
 Kahle Koppe (Thüringer Wald) (690 m), im Thüringer Wald, bei Ruhla, Wartburgkreis, Thüringen
 Hohe Koppe (540,2 m), im Schelder Wald bei Oberscheld (Dillenburg), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Koppe (Sackpfeifen-Vorhöhen) (489 m), in den Sackpfeifen-Vorhöhen nahe Warzenbach (Wetter), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Koppe (Söhre) (456,4 m), in der Söhre zwischen Fürstenhagen und Quentel (Hessisch Lichtenau), Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Koppe (Zollbuche) (454,1 m), im Höhenzug Zollbuche bei Erdhausen (Gladenbach), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Koppe (Spessart) (437 m), im Spessart bei Wiesen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Koppe (Damshäuser Kuppen) (385,4 m), in den Damshäuser Kuppen bei Dilschhausen (Marburg), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Koppe (Melsunger Bergland) (357,1 m), im Melsunger Bergland bei Melsungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Koppe (Hörre) (353,8 m), in der Hörre bei Kölschhausen (Ehringshausen) Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Koppe (Lumda-Plateau) (309,3 m), im Lumda-Plateau bei Göbelnrod (Grünberg), Landkreis Gießen, Hessen
 Koppe (Burgwald) (306 m), im Burgwald bei Unterrosphe (Wetter), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Koppe (Gemünden-Zeitlofser Wald) (297 m), im Gemünden-Zeitlofser Wald bei Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Koppe (Thüringer Schiefergebirge), im Thüringer Schiefergebirge, Thüringen

Koppe oder Koppé ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Koppe († 1958), Landtagsabgeordneter der NSDAP in Sachsen (1928–1933)
 Carl Koppe (1844–1910), deutscher Geodät
 Carl Wilhelm Koppe (1777–1837), deutscher Historiker, Jurist, Politiker und Diplomat
 Christian Koppe († 1721), Berliner Stadthauptmann und Ratsverwandter
 Erwin Koppe (* 1938), deutscher Geräteturner
 Franz Koppe (1931–2012), deutscher Sprach- und Literaturphilosoph
 Fritz Koppe (Bryologe) (1896–1981), deutscher Moosforscher und Moosesammler
 Fritz Koppe (Konsumentenschützer) (1929–2015), österreichischer Konsumentenschützer

 Hedda Koppé (geb. Hedwig Kopp; 1896–1990), Schweizer Schauspielerin
 Heinrich Koppe (1891–1963), deutscher Luftfahrt-Ingenieur, Flugmeteorologe
 Heinz Koppe (1918–1998), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Jens Koppe (* 1962), deutscher Fußballspieler

 Johannes Koppe (1883–1959), deutscher Architekt
 Karl Koppe (1890–1979), deutscher Bryologe
 Karoline Koppe (1788–1858), deutsche Theaterschauspielerin
 Leena Koppe (* 1974), österreichische Kamerafrau
 Leonhard Koppe, Ratsherr in Torgau, befreite 1523 Katharina von Bora
 Marian Koppe (* 1964), deutscher Politiker (FDP), MdL Thüringen
 Max Koppe (1909–nach 1958), deutscher Versicherungsmathematiker
 Otto Koppe (1849–1915), preußischer Generalmajor
 Paul Koppe (1928–2003), deutscher Chemiker
 Richard Koppe (1916–1973), US-amerikanischer Künstler
 Rolf Koppe (* 1941), deutscher evangelischer Bischof
 Thomas Koppe (* 1958), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Thomas Koppe (Liedermacher) (* 1973), deutscher Songwriter und Kinder-Liedermacher
 Wilhelm Koppe (1896–1975), deutscher Offizier der SS
 Wilhelm Koppe (Historiker) (1908–1986), deutscher Historiker und Hochschullehrer

Koppe als Unternehmen:
 Erwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH, ein Kaminofen-Hersteller in Eschenbach (Oberpfalz)

Siehe auch:
 Kopp
 Koppel
 Koppen
 Kopper